Le tournoi de tennis de Houston est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1979 se dispute du 15 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Virginia Wade, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Martina Navrátilová et Janet Newberry.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Houston
 Saison 1979 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1979
Houston
Tennis aux États-Unis en 1979
Tennis en janvier 1979